Машаллах ( — «что/так захотел Аллах», «на то была воля Аллаха») — арабское ритуальное молитвенное восклицание.
 Машаллах — мужское имя. Распространено в Иране, Азербайджане и других мусульманских странах.

Персоналии
 Машаллах ибн Асари аль-Басри (настоящее имя — Менассия) (около 740—815) — персидско-еврейский астроном.
  (род. 1957) — иранский журналист.
 Машаллах Ахмед оглы Ахмедов (род. 1959) — советский азербайджанский футболист, нападающий.

Прочее
  — скакун дубайского принца Ахмеда Аль Мактума.

См. также 
 Иншааллах